Деніел Аджей — ганський футболіст
 Семюель Аджей — ганський футболіст